Варрен Бондо (; ) — французский футболист, полузащитник клуба «Монца», выступающий на правах аренды за «Реджину».

Клубная карьера 
Прежде чем присоединиться к академии «Нанси» в 2018 году, Бондо играл за клубы «Корбей-Эссонн», «Вири-Шатийон» и «Бретиньи». 24 ноября 2020 года он дебютировал за основную команду клуба в Лиге 2. 10 июня Варрен отказался продлевать контракт с клубом из-за вылета команды в Насьональ.

28 июля 2022 года Бондо перешёл в вышедший в итальянскую Серию А клуб «Монца» и подписал трёхлетний контракт. Дебютировал за новый клуб 31 августа 2022 года в матче чемпионата Италии против «Ромы», выйдя на замену на последних минутах матча.

Карьера в сборной 
В июне 2022 года Варрен был вызван в сборную Франции возрастом до 19 лет для участия в молодёжном чемпионате Европы. Вместе с командой Бондо дошёл до полуфинала турнира.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Реджина»